Geografia
Cushing (Iowa)
Cushing (Nebraska)
Cushing (Oklahoma)
Cushing (Texas)

Outros
Peter Cushing, ator britânico
Síndrome de Cushing

Ver também

Desambiguação